Сара Сіддонс — портрет англійської акторки, який створив художник 18 століття Томас Гейнсборо (1727—1788).
 Замок Сіддонс-тауер (англ. Siddon's Tower) — один із замків Ірландії.